Els curetes (en grec antic Κουρῆτες) són un mític poble grec esmentat per Homer a la Ilíada (IX 529 ff), que en una època molt antiga ocupaven l'Etòlia. Van ser expulsats del seu país per Etol, que havia arribat des del Peloponès. Els etolis i acarnanis eren considerats descendents dels curetes. També hi havia alguns suposats descendents a Calcis (Eubea).

Referències 

Grups de la mitologia grega